Vidraformák
 Vidra az európai vidra általában használt elnevezése
 Vidra település Romániában, Arad megyében
 Vidra község és falu Ilfov megyében, Romániában
 Alsóvidra Fehér megyei falu román neve